Halloween est une fête qui se déroule dans la nuit du  au , dont le nom a été donné comme titre à des nombreuses œuvres cinématographiques, musicales ou littéraires.

Cinéma

Série Halloween 
Halloween est une série de films d'horreur américains.
 Halloween : La Nuit des masques (1978), de John Carpenter ;
 Halloween 2 (1981), de Rick Rosenthal ;
 Halloween 3 : Le Sang du sorcier (1982), de Tommy Lee Wallace ;
 Halloween 4 : Le Retour de Michael Myers (1988), de Dwight H. Little ;
 Halloween 5 : La Revanche de Michael Myers (1989), de Dominique Othenin-Girard ;
 Halloween 6 : La Malédiction de Michael Myers (1995), de Joe Chappelle ;
 Halloween, 20 ans après (1988), de Steve Miner ;
 Halloween : Résurrection (2002), de Rick Rosenthal ;
 Halloween (2007), un remake de Rob Zombie ;
 Halloween 2 (2009), de Rob Zombie ;
 Halloween (2018), de David Gordon Green ;
Halloween Kills (2021), de David Gordon Green ;
Halloween Ends (2022), de David Gordon Green.

Autres 
 La Nuit d'Halloween, film d'horreur américain de Jag Mundhra, sorti en 1988 ;
 Pumpkinhead : Le Démon d'Halloween, film d'horreur américain de Stan Winston, sorti en 1988 ;
 Les Fantômes d'Halloween, film d'horreur américain de Frank LaLoggia, sorti en 1988 ;
 La Nuit d'Halloween, film d'horreur américain de Chris Angel, sorti en 1999 ;
 Le Masque d'Halloween, film d'horreur américain de Robert Mann, sorti en 2006 ;
 Terreur à l'Halloween est le titre québécois du film d'horreur Trick 'r Treat, sorti en 2007 ;
 Winnie l'ourson : Lumpy fête Halloween, film d'animation réalisé par Elliot M. Bour et Saul Andrew Blinkoff, sorti en 2005.

Télévision

Série télévisée 

 Halloween, épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
Halloween, épisode de la série télévisée La Famille Addams ;
L'Halloween, épisode de la série télévisée Ma sorcière bien-aimée ;
Halloween, épisode de la série télévisée La Bande à Dingo ;
Halloween, épisode de la série télévisée Salut les frangins ;
Halloween, épisode de la série télévisée Célestin ;
Halloween, épisode de la série télévisée Angela, 15 ans ;
Halloween, épisode de la série télévisée Le Visiteur ;
Halloween, épisode de la série télévisée Sept à la maison ;
Halloween, épisode de la série télévisée Les Aventures des Pocket Dragons ;
Halloween, épisode de la série télévisée That '70s Show ;
Halloween, épisode de la série télévisée Timothée et ses peluches ;
Halloween, épisode de la série télévisée Le Groupe ;
Halloween, épisode de la série télévisée Les Razmoket ;
Halloween, épisode de la série télévisée Mike Hammer ;
Halloween, épisode de la série télévisée Kangoo Juniors ;
Halloween, épisode de la série télévisée Titch ;
Halloween, épisode de la série télévisée Caméra Café ;
Halloween, épisode de la série télévisée Dora l'exploratrice ;
Halloween, épisode de la série télévisée Ouf le prof ! ;
Halloween !, épisode de la série télévisée American Dragon : Jake Long ;
Halloween, épisode de la série télévisée Jasper le pingouin ;
Halloween, épisode de la série télévisée Wombat city ;
Halloween, épisode de la série télévisée Ce que j'aime chez toi ;
Halloween, épisode de la série télévisée Rantanplan ;
Halloween, épisode de la série télévisée How I Met Your Mother ;
Halloween, épisode de la série télévisée The Office ;
Halloween, épisode de la série télévisée Manny et ses outils ;
Halloween : La nuit des voisins, épisode de la série télévisée Desperate Housewives ;
Halloween, épisode de la série télévisée Eliot Kid ;
Halloween, épisode de la série télévisée Barbapapa autour du monde ;
Halloween, épisode de la série télévisée Freddie ;
Halloween, épisode de la série télévisée Les As de la jungle ;
Halloween, épisode de la série télévisée New Girl ;
Halloween, épisode de la série télévisée Les Gonflés ;
Halloween, épisode de la série télévisée Mais où se cache Carmen Sandiego ? ;
Halloween, épisode de la série télévisée Un gars, une fille ;
L'Halloween, épisode de la série télévisée Pure laine ;
L'Halloween, épisode de la série télévisée Dragon ;
Halloween, épisode de la série télévisée Kid vs. Kat ;
Halloween, épisode de la série télévisée Mes parents cosmiques ;
Halloween, épisode de la série télévisée Les Sorciers de Waverly Place ;
Halloween, épisode de la série télévisée Le Chat de Frankenstein ;Halloween, épisode de la série télévisée Les Rois du Texas ;Halloween, épisode de la série télévisée The Middle ;Halloween II, épisode de la série télévisée The Middle ;Halloween III, la leçon de conduite, épisode de la série télévisée The Middle ;Halloween IV, épisode de la série télévisée The Middle ;Halloween, épisode de la série télévisée Ça bulle ! ;Halloween, double épisode de la série télévisée American Horror Story ;Halloween, épisode de la série télévisée SOS Superhéros ; Halloween, épisode de la série télévisée Brooklyn Nine-Nine ;Halloween II, épisode de la série télévisée Brooklyn Nine-Nine ;Halloween, épisode de la série télévisée Le Monde incroyable de Gumball ;Halloween, épisode de la série télévisée Teen Titans Go! ;Halloween, épisode de la série télévisée Les Fous du kung-fu ;Halloween, épisode de la série télévisée Parks and Recreation.

 Autres Halloween, série de plusieurs clips de Têtes à claques.tv ;Halloween, épisode de l'émission de télé réalité Trois femmes et un chaud lapin : la vraie vie de Hugh Hefner.

 Entreprise 
 Halloween Concept, société d'édition de jeux et de magazines basée à Paris créée en 1992 et qui a cessé son activité en 2001.

 Littérature et bande dessinée 
 Moi, j’aime pas Halloween, album de littérature jeunesse écrit par Christine Féret-Fleury ;
 Halloween, album de bande dessinée de la série Mélusine ;
 Halloween, une fête d'enfer, roman écrit par R.L. Stine ;
 Comptine d'Halloween, série de bande dessinée de Joël Callède et Denys ;
 Batman : Un long Halloween, série de comics écrit par Jeph Loeb et dessiné par Tim Sale ;Batman : Halloween, série de comice écrit par Jeph Loeb et dessiné par Tim Sale ;Le Crime d'Halloween, roman écrit par Agatha Christie ;
 Les Documents d'Halloween, série de mémos confidentiels qui ont fuité de chez Microsoft concernant le logiciel libre.

 Musique 
 Halloween (1982), single du groupe de hardcore punk américain Dead Kennedys ;
 Halloween, single de , publié en 1986 ;
 Halloween , single du groupe , publié en 1986 ;
 Bienvenue à Halloween, chanson composée par Danny Elfman pour le film L'Étrange Noël de monsieur Jack ;
 Halloween et Halloween , deux singles du groupe  ;
 This is Halloween, chanson de Marilyn Manson ;
 Les Monstres d'Halloween, chanson du groupe Waka diffusée sur TF! Jeunesse ;
 Festival Halloween, festival ayant lieu chaque année à Quimper ;
 Halloween, album posthume de Frank Zappa sorti en 2003 ;
 , album du groupe , sorti en 2012 ;
 , album du groupe , sorti en 2012 ;
 Halloween, album de , sorti en 2012 ;
 Halloween, chanson de Helloween.

 Jeu vidéo 
 Halloween, jeu d'action horrifique sorti en 1983.

 Politique 
 Le Massacre d'Halloween est un le terme employé pour nommer une réorganisation importante du cabinet du président américain Gerald Ford.

 Presse 
 Monthly Halloween (Gekkan Halloween''), revue mensuelle japonaise de prépublication de mangas.

Sport 
 Halloween, est le nom de ring de Manuel Ortiz Partida.

Homonymie de titre